Vallejo ist der Name folgender Orte:

 Vallejo (Kalifornien) in den USA
 Vallejo (Mexiko) in Mexiko, IATA-Code des Flughafens: VLO

Vallejo ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Vallejo (1943–2021), spanischer Dramatiker, Dichter, Maler und Neurologe
 Ángel Vallejo (* 1981), spanischer Radrennfahrer

 Boris Vallejo (* 1941), peruanisch-US-amerikanischer Illustrator
 Camila Vallejo (* 1988), Anführerin chilenischer Studentenproteste
 Carlos Amigo Vallejo (1934–2022), spanischer Erzbischof und Kardinal
 Carmen Vallejo († 2013), argentinische Schauspielerin
 César Vallejo (1892–1938), peruanischer Schriftsteller
 Fausto Ramón Mejía Vallejo (* 1941), kubanischer Priester, Bischof von San Francisco de Macorís
 Fernando Vallejo (* 1942), kolumbianisch-mexikanischer Autor und Biologe
 Francisco Vallejo Pons (* 1982), spanischer Schachspieler
 Gabriel Vallejo (* 1971), argentinischer Komponist, Pianist und Gitarrist
 Irene Vallejo (* 1979), spanische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Iván Vallejo (* 1959), ecuadorianischer Bergsteiger
 Javier López Vallejo (* 1975), spanischer Fußballspieler
 Jesús Vallejo (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Juan Vallejo Corona (1934–2019), mexikanisch-US-amerikanischer Serienmörder
 Juantxo Elía Vallejo (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Lucio Ángel Vallejo Balda (* 1961), spanischer Priester, Sekretär der Präfektur für die ökonomischen Angelegenheiten des Heiligen Stuhls
 María Antonia Vallejo (1751–1787), spanische Schauspielerin und Sängerin
 Mariano Guadalupe Vallejo (1807–1890), mexikanisch-kalifornischer bzw. US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Melanie Vallejo (* 1979), australische Schauspielerin
 Raúl Vallejo (* 1959), ecuadorianischer Schriftsteller, Politiker und Intellektueller
 Raúl Vallejo (Journalist) († 2010), venezolanischer Journalist und Radiomoderator

Siehe auch:

 USS Vallejo